Govuro steht für:

 Govuro (Distrikt), Distrikt in Mosambik
 Govuro (Fluss), Fluss in Mosambik